At-Tur () steht für:
 at-Tūr (Sure), 52. Sure des Koran

Orte:
 At-Tur (Jerusalem), Stadtteil von Jerusalem auf dem Ölberg
 At-Tur (Sinai), Verwaltungszentrum des Gouvernement Dschanub Sina auf der Sinai-Halbinsel